Mardin heißen folgende geographischen Objekte: 

 Mardin (Provinz), eine Provinz im Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien
 Mardin (NUTS-Region), TRC3, Provinzen Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

 Mardin, eine türkische Stadt, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz 
 Mardin (Irak), eine irakische Stadt im Gouvernement as-Sulaimaniya

 Mardin degli Armeni, Titularbistum der Armenisch-katholischen Kirche
 Mardin dei Siri, Titularbistum der Syrisch-katholischen Kirche
 Mardin dei Caldei, Titularbistum der Chaldäisch-Katholischen Kirche 

Mardin ist der Familienname folgender Personen:
 Arif Mardin (1932–2006), türkischer Musikproduzent
 Şerif Mardin (1927–2017), türkischer Soziologe